Misia Sert (1872, 1950), pianiste franco-polonaise.
 Mísia, chanteuse portugaise de fado née en 1955.
 MISIA, chanteuse pop japonaise née en 1978